Cowlitz steht für:
 Cowlitz (Volk), Indianerstamm
 Cowlitz (Sprache), Sprache des Stamms
 Cowlitz County, County im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Cowlitz River, nach dem Indianerstamm benannter Fluss im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Kaulitz (Begriffsklärung)